Dit is de lijst van afleveringen van de televisieserie American Dragon: Jake Long.

Seizoen 1

Seizoen 2 

American Dragon: Jake Long